Dit is een lijst van planetoïden 46101-46200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (46101) - || 2001 FK8 || 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46102) - || 2001 FR9 || 19 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46103) - || 2001 FQ12|| 19 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46104) - || 2001 FR12|| 19 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46105) - || 2001 FQ14|| 19 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46106) - || 2001 FA16|| 19 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46107) - || 2001 FP17|| 19 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46108) - || 2001 FW18|| 19 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46109) - || 2001 FG23|| 21 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46110) Altheamoorhead || 2001 FK23|| 21 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46111) - || 2001 FR24|| 17 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46112) - || 2001 FA26|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46113) - || 2001 FT29|| 18 maart 2001 || NEAT
|-
| (46114) - || 2001 FX29|| 20 maart 2001 || NEAT
|-
| (46115) - || 2001 FP33|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46116) - || 2001 FY33|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46117) - || 2001 FD34|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46118) - || 2001 FL34|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46119) - || 2001 FU34|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46120) - || 2001 FY34|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46121) - || 2001 FB36|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46122) - || 2001 FJ37|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46123) - || 2001 FW37|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46124) - || 2001 FU40|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46125) - || 2001 FB43|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46126) - || 2001 FN45|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46127) - || 2001 FS45|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46128) - || 2001 FU45|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46129) - || 2001 FP46|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46130) - || 2001 FQ46|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46131) - || 2001 FW47|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46132) - || 2001 FG49|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46133) - || 2001 FT50|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46134) - || 2001 FH53|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46135) - || 2001 FF56|| 23 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46136) - || 2001 FH56|| 23 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46137) - || 2001 FN56|| 23 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46138) - || 2001 FR56|| 21 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46139) - || 2001 FV56|| 21 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46140) - || 2001 FU57|| 21 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46141) - || 2001 FY57|| 21 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46142) - || 2001 FN58|| 24 maart 2001 || NEAT
|-
| (46143) - || 2001 FO60|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46144) - || 2001 FB63|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46145) - || 2001 FC63|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46146) - || 2001 FP64|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46147) - || 2001 FK66|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46148) - || 2001 FC67|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46149) - || 2001 FJ67|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46150) - || 2001 FY67|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46151) - || 2001 FS68|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46152) - || 2001 FV68|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46153) - || 2001 FH69|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46154) - || 2001 FL70|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46155) - || 2001 FS70|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46156) - || 2001 FR72|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46157) - || 2001 FZ72|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46158) - || 2001 FC73|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46159) - || 2001 FO73|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46160) - || 2001 FE78|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46161) - || 2001 FK78|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46162) - || 2001 FM78|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46163) - || 2001 FV79|| 21 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46164) - || 2001 FZ79|| 21 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46165) - || 2001 FF80|| 21 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46166) - || 2001 FF82|| 23 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46167) - || 2001 FX83|| 26 maart 2001 || Spacewatch
|-
| (46168) - || 2001 FK86|| 27 maart 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (46169) - || 2001 FY87|| 21 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46170) - || 2001 FG90|| 23 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46171) - || 2001 FV90|| 26 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46172) - || 2001 FB92|| 16 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46173) - || 2001 FQ92|| 16 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46174) - || 2001 FB93|| 16 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46175) - || 2001 FR93|| 16 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46176) - || 2001 FX94|| 16 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46177) - || 2001 FW97|| 16 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46178) - || 2001 FA98|| 16 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46179) - || 2001 FD98|| 16 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46180) - || 2001 FX101|| 17 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46181) - || 2001 FM113|| 18 maart 2001 || NEAT
|-
| (46182) - || 2001 FD119|| 20 maart 2001 || NEAT
|-
| (46183) - || 2001 FH119|| 20 maart 2001 || NEAT
|-
| (46184) - || 2001 FM120|| 26 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46185) - || 2001 FF124|| 23 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46186) - || 2001 FS124|| 29 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46187) - || 2001 FW126|| 26 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46188) - || 2001 FW134|| 21 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46189) - || 2001 FN135|| 21 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46190) - || 2001 FV135|| 21 maart 2001 || LINEAR
|-
| (46191) - || 2001 FS140|| 22 maart 2001 || Spacewatch
|-
| (46192) - || 2001 FG141|| 23 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46193) - || 2001 FW141|| 23 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46194) - || 2001 FR143|| 23 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46195) - || 2001 FM144|| 23 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46196) - || 2001 FH145|| 23 maart 2001 || NEAT
|-
| (46197) - || 2001 FK146|| 24 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46198) - || 2001 FS147|| 24 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46199) - || 2001 FX147|| 24 maart 2001 || LONEOS
|-
| (46200) - || 2001 FE148|| 24 maart 2001 || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten